Тейлорсвилл () — название нескольких населённых пунктов в США.

Населённые пункты США 
  — городок в Джорджии.
  — поселение в Индиане.
  — поселение в Калифорнии.
  — город в Кентукки.
  — городок в Миссисипи.
  — городок в Северной Каролине.
  — невключённая территория в Теннесси.
 Тейлорсвилл — город в Юте.

См. также 
 Тейлор
 
 Тейлорвилл